Torre Guadiaro puede hacer referencia a:

Torreguadiaro, pedanía de la localidad andaluza de San Roque, provincia de Cádiz.
Torre Quebrada de Guadiaro, atalaya construida en el  en la costa de San Roque.
Torre Nueva de Guadiaro, atalaya construida en el  en la costa de San Roque.
Torre Guadiaro, atalaya en la costa de Manilva, provincia de Málaga.